«Финикия́нки» — название ряда античных пьес:
 Финикиянки (Еврипид);
 Финикиянки (Акций);
 Финикиянки (Сенека).